Michaił Andriejew (major)
 Michaił Andriejew (generał)
 Michaił Andriejew (orientalista)